Östra Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Långtjärnet, sjö i Eda kommun,  (10,3 ha)
Östra Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,7 ha)
Östra Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Östra Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Östra Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,2 ha)
Östra Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (14,4 ha)

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn